Weißer Elefant steht für:

 Weißer Elefant, Anomalie bei Elefanten
 Weißer Elefant, andere Bezeichnung für Investitionsruine
 Der weiße Elefant, Medienpreis
 Biały Słoń, ehemalige polnische Sternwarte

Siehe auch:
 Grüner Elefant (Begriffsklärung)
 Rosa Elefant
 Weißer Elefantenorden